Van Hooydonck ist der Familienname folgender Personen:

 Edwig Van Hooydonck (* 1966), belgischer Radrennfahrer
 Nathan Van Hooydonck (* 1995), belgischer Radrennfahrer